Engelbert II van Berg, aartsbisschop van Keulen (1216-1225)
 Engelbert II van Valkenburg, aartsbisschop van Keulen (1261-1274)
 Engelbert III van der Mark (bisschop), aartsbisschop van Keulen (1364-1368)